John Greenway ist der Name folgender Personen:

* John Greenway (Politiker) (* 1946), britischer Politiker
 John Campbell Greenway (1872–1926), US-amerikanischer Soldat